Mit dem Begriff Jarana wird bezeichnet:

Jaraña (Chayanta): Ort in der Provinz Chayanta, Bolivien
Jarana (Tanz): Tanz auf der Halbinsel Yucatán, Mexico
Jarana Jarocha: Art kleiner Gitarre aus der Region Veracruz, Mexico